C9H12N2O5 – formula molecolare della deossiuridina
C9H12N2O5 – formula molecolare della zebularina

Formule molecolari